Die Qualifikationsrunden für die AEGON International Eastbourne 2017 des Damentennis fanden am 24. und 25. Juni 2017 stattfand. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, wobei sich sechs Spielerinnen sowie zwei Lucky Losers für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Eastbourne